Haliti ist der Familienname folgender Personen:

 Labinot Haliti (* 1985), albanisch-australischer Fußballspieler
 Xhavit Haliti (* 1956), kosovarischer Politiker, sowie einer der Gründer der UÇK